Silvius – forma latina del nome proprio di persona Silvio
Silvius – genere di ditteri dell'ordine dei Tabanidae